Cambalidae är en familj av mångfotingar. Cambalidae ingår i ordningen Spirostreptida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cambalidae 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Cambalidae